Simone Martin peut désigner :
  (1902-1975), écrivain et traducteur française ;
 Simone Martin (1943-), femme politique française ;
 Simone Mazauric, née Martin (1945), épistémologue et philosophe française.